Oľka (wieś) – wieś na Słowacji
 Oľka (rzeka) – rzeka na Słowacji